Gromada Żuraw steht für folgende ehemalige Verwaltungseinheiten in der Volksrepublik Polen:

 Gromada Żuraw (Powiat Częstochowski)
 Gromada Żuraw (Powiat Sieradzki)